

Бембнув — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Бембнув — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства